El Parc Natural de la Manguilla es troba dintre del terme municipal de la localitat valenciana de La Pobla de Vallbona. Aquest parc natural municipal està format per onze hectàrees de bosc mediterrani on hi ha gran quantitat d'arbres, entre els quals cal destacar el pi blanc i el llentiscle. Fou declarat parc natural en 2011.

Referències

Enllaços externs 
 El parc a la plana de l'ajuntament de la Pobla de Vallbona 
 La Manguilla
 Paraje Natural Municipal "La Manguilla"

La Pobla de Vallbona
Paratges naturals municipals